Les expressoins Rivière au Renard, Rivière aux Renards et Rivière du Renard peuvent se référer à:

 Petite rivière au Renard, coulant dans la ville de Gaspé, dans la MRC de La Côte-de-Gaspé, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada. Coordonnées de la confluence: 49° 00' 50" Nord; 64° 25' 02" Ouest.
 Rivière au Renard (Gaspé), coulant dans la ville de Gaspé, dans la MRC de La Côte-de-Gaspé, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada. Coordonnées de la confluence: 48° 59' 49" Nord; 64° 23' 36" Ouest.
 Rivière du Renard, un cours d'eau de l'Île d'Anticosti, dans la MRC de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec, au Canada. Coordonnées de la confluence: 49° 16' 59" Nord; 61° 50' 19" Ouest.
 Rivière des Renards, un ruisseau de la municipalité de Saint-Ludger, dans la MRC Le Granit, en Estrie, au Québec, au Canada. Coordonnées de la confluence: 45° 40' 49" Nord; 70° 40' 32" Ouest.